Хе́рцберг (Herzberg) — немецкое имя собственное.

Фамилия 
 Херцберг, Брита (1866—1921) — шведская оперная певица.
 Херцберг, Артур (1921—2006) — раввин, американский общественный деятель.
 Херцберг, Герхард (1904—1999) — канадский физик.
 Херцберг, Рудольф фон (1818—1893) — немецкий хоровой дирижёр и вокальный педагог.
 Херцберг, Юдит (род. 1934) — нидерландская писательница.

Населённые пункты 
 Херцберг (Гарц)
 Херцберг (Марк)
 Херцберг (Мекленбург)
 Херцберг (Эльстер)

См. также 
 Герцберг